Mohan (मोहन) is een mannelijke Hindoenaam, voornamelijk gebruikt in Zuid-India. In het Sanskriet betekent het "betoverend", "heerlijk", "charmant", of "aantrekkelijk". De term kan verwijzen naar:

 Krishna (god), een avatar van Vishnu in de hindoe-geschiedenis
 Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948), beter bekend als Mahatma Gandhi
 Manmohan Singh (1932), minister-president van India (2004–2014)
 Mohan (India), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Mohan (België), een gehucht in de Belgische provincie Luxemburg